Débris de tuer est un recueil de poèmes de Matthieu Gosztola paru en 2010 aux éditions Atelier de l’agneau. Il est sous-titré Rwanda, 1994 et porte sur le génocide qui a eu lieu au Rwanda en 1994.

Études sur ce livre 
 Contre-allées, numéros 27-28, 2010. 
 Poezibao, . 
 Le magazine des Livres, numéro 24, mai/. 
 Cahier critique de poésie, numéro 21, Centre international de poésie Marseille, 2011. 
 Gare maritime 2012, Maison de la Poésie de Nantes, 2012.
 Sitaudis, .

Évocation de ce recueil lors d'une conférence sur la transmission littéraire du génocide des Tutsi  
 Éric Hoppenot, « Les fictions littéraires comme écriture du désastre », École normale supérieure (Paris), , colloque international « Rwanda, 1994-2014, récits, constructions mémorielles et écriture de l’histoire ».

Concerts faits à partir du texte de cet ouvrage 
 Nantes (Pannonica), , festival international « MidiMinuitPoésie ». Poèmes, voix, compositions et improvisation au piano (Yamaha) : Matthieu Gosztola.
 Rennes (auditorium Le Tambour), , festival « Déclamons ». Poèmes, voix, compositions et improvisation au piano (Yamaha) : Matthieu Gosztola.
 Clermont-Ferrand (CNR Emmanuel-Chabrier), , colloque international « enfance violence exil ». Poèmes, voix, compositions et improvisation au piano (Steinway) et au marimba : Matthieu Gosztola.

Notes et références 

Recueil de poèmes en français
Livre paru en 2010